Als Friede von Riga oder Vertrag von Riga werden zwei verschiedene Verträge bezeichnet:

 Friede von Riga (1920) zwischen Lettland und Russland
 Friedensvertrag von Riga (1921) zwischen Polen, Sowjetrussland und der Sowjetukraine